Bystrá – miejscowość w Czechach, w powiecie Pelhřimov
 Bystrá – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Brezno
 Bystrá – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju preszowskim, w powiecie Stropkov
 Bystra (Bystrá) – potok na Słowacji, dopływ Białej Liptowskiej
 Bystrá – potok na Słowacji, dopływ Osturniańskiego Potoku
 Bystra (Bystrá) – potok na Słowacji, dopływ Orawicy
 Bystra (Bystrá) – potok na Słowacji, dopływ Polhoranki
 Bystrá – potok na Słowacji, dopływ Štiavnicy
 Bystrá – rzeka na Słowacji, dopływ Hornádu
 Bystra (Bystrá) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich

Zobacz też:
Bystra